Deutsche Länder steht für:

 die Gliedstaaten der Bundesrepublik Deutschland, siehe Land (Deutschland) (seit 1949)
 die Bundesstaaten und Länder des Deutschen Reiches (1871–1945)
 die souveränen Staaten im Deutschen Bund (1815–1866)
 die deutschsprachigen Länder des Heiligen Römischen Reiches, siehe Liste der Territorien im Heiligen Römischen Reich (bis 1806)